Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale Ricki Osterthun 6-2, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Mayotte (campione)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Guy Forget (secondo turno)
 Jakob Hlasek (semifinali)

 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Claudio Mezzadri (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1987